Ženská dvouhra Porsche Tennis Grand Prix 2021 probíhala ve druhé polovině dubna 2021. Do singlové soutěže stuttgartského tenisového turnaje hraného na antuce v hale nastoupilo dvacet osm hráček. V sezóně 2020 byl turnaj zrušen kvůli pandemii covidu-19. 

Obhájkyní titulu z roku 2019 byla česká světová desítka Petra Kvitová, která ve čtvrtfinále nestačila na Elinu Svitolinovou po nevyužití dvou mečbolů. Ukrajince podlehla již na březnovém Miami Open 2021. Ve stejné fázi dohrála i devátá hráčka žebříčku a vítězka z roku 2018 Karolína Plíšková, kterou jako v předchozích dvou vzájemných duelech vyřadila první žena klasifikace Ashleigh Bartyová, přestože Češka za stavu her 5–4 v rozhodující sadě podávala na postup.

Vítězkou se stala australská světová jednička Ashleigh Bartyová, jež ve finále zdolala běloruskou turnajovou pětku Arynu Sabalenkovou po třísetovém průběhu 3–6, 6–0 a 6–3. Poměr vzájemných zápasů tak vůči Bělrousce upravila na 4–3. V probíhající sezóně si po triumfech na Yarra Valley Classic a Miami Open připsala třetí turnajové vítězství. Na okruhu WTA Tour získala jedenáctý singlový titul, respektive druhý na antuce.  Ve třech závěrečných kláních proti hráčkám Top 10 vždy otočila průběh po ztrátě úvodní sady. Finálem prodloužila šňůru výher nad členkami elitní světové desítky na deset. Ve Stuttgartu se stala první úřadující jedničkou od Justine Heninové v roce 2007, která získala trofej. Navíc ovládla i čtyřhru, což se naposledy předtím podařilo Lindsay Davenportové v roce 2001. Vedle finanční prémie si Bartyová odvezla tradiční cenu, vůz Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo.

Nasazení hráček 
Čtyři nejvýše nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Porsche Tennis Grand Prix
Tenis v Německu v roce 2021
WTA Tour 2021